Vila Vila bezeichnet Ortschaften in Bolivien:
 Vila Vila (Betanzos) – Ortschaft im Municipio Betanzos, Departamento Potosí
 Vila Vila (Cercado) – Ortschaft in der Provinz Cercado, Departamento Oruro
 Vila Vila (Mizque) – Ortschaft in der Provinz Mizque, Departamento Cochabamba
 Vila Vila (Nor Lípez) – Ortschaft in der Provinz Nor Lípez im Departamento Potosí

 Vila Vila (Pocoata) – Ortschaft im Municipio Pocoata, Departamento Potosí
 Vila Vila (Sacaca) – Ortschaft im Municipio Sacaca, Departamento Potosí
 Vila Vila (Tarabuco) – Ortschaft im Municipio Tarabuco, Departamento Chuquisaca